Con il termine Mkrtčyan () ci si può riferire a:

Art'owr Mkrtčyan, personaggio politico armeno
Hovhannes Mkrtčyan, pattinatore artistico su ghiaccio, armeno
Mher Mkrtčyan, attore sovietico-armeno

Calcio 
Aġvan Mkrtčyan, calciatore armeno
Ara Mkrtčyan, calciatore armeno
Art'owr Mkrtčyan, calciatore armeno
Kaṙlen Mkrtčyan, calciatore armeno